Такмичење у трчању на 100 метара у женској конкуренцији на на 20. Европском првенству у атлетици за јуниоре 2009. у Новом Саду одржано је 23. и 24. јула 2009. на Стадиону Карађорђе.

Титулу освојену у Хенгело 2007, није бранила Езине Окпараебо из Норвешке јер је прешла у млађе сениоре.

Земље учеснице 
Учествовало је 25 такмичарки из 17 земаља.

  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)

Освајачи медаља

Сатница

Рекорди

Резултати

Квалификације 

Квалификације су одржане 23. јула. Такмичарке су биле подељене у 4 групе. У полуфинале су се пласирале прве 3 из сваке групе (КВ) и 4 на основу резултата (кв).
Почетак такмичења: група 1 у 11:05, група 2 у 11:11, група 3 у 11:17, група 4 у 11:23.
 Ветар: група 1: -1,5 м/с, група 2: -1,5 м/с, група 3: -2,2 м/с, група 4: -1,7 м/с.

Полуфинале 
Полуфинале је одржано 23. јула 2009. године. Такмичарке су биле подељене у 2 групе. У полуфинале су се пласирале прве 3 из сваке групе (КВ) и 2 на основу резултата (кв).
Почетак такмичења: група 1 у 17:50, група 2 у 17:57.
 Ветар: група 1: -1,6 м/с, група 2: -0,3 м/с.

Финале 
Финале је одржано 24. јула 2009. године.
Почетак такмичења: у 16:55.
 Ветар: +1,0 м/с.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати 2009. (стране од 387 до 403)

Европско првенство у атлетици за јуниоре 2009.
Трка на 100 метара на Европском првенству у атлетици за јуниоре